Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 1997 war die erste Juniorenmeisterschaft der European Billiards and Snooker Association. Das Snookerturnier fand in Saint Helier auf der Kanalinsel Jersey statt. 

Thomas „TJ“ Dowling wurde der erste Europameister der Junioren. Im Finale behielt der Ire mit 6:3 die Oberhand über den Engländer Michael Holt.

Finalrunde 
8 Spieler aus 6 Ländern qualifizierten sich für das Viertelfinale des Turniers. Im K.-o.-Verfahren ermittelten sie den Junioreneuropameister.

TJ Dowling kam zwar als amtierender irischer U17- und U19-Meister als großes irisches Talent zum Turnier, er hatte mit 16 Jahren aber noch wenig internationale Erfahrung. Der Engländer Michael Holt stand dagegen wenige Monate vor seinem 19. Geburtstag. Er hatte im Jahr zuvor bereits begonnen, an der Profitour teilzunehmen, und hatte bei den German Open schon einmal die Runde der Letzten 128 erreicht. Trotzdem setzte sich der junge Ire mit 6:3 durch. Anschließend wurde er auch nationaler Amateurmeister. Zwar holte Dowling im Abstand von 18 Jahren noch zwei weitere nationale Titel, er blieb aber Amateur. Holt konnte sich dagegen als Profi etablieren und war viele Jahre als Top-32-Spieler erfolgreich.

Quellen

Weblinks 
 1997 European Under-19 Championships bei CueTracker

1997
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Saint Helier